Antonucci ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Antonucci (* 1970), italienischer Regisseur
 Antonio Benedetto Antonucci (1798–1879), italienischer Kardinal
 Danny Antonucci (* 1957), US-amerikanischer Animator
 Giorgio Antonucci (1933–2017), italienischer Arzt und Psychoanalytiker
 Mirko Antonucci (* 1999), italienischer Fußballspieler
 Stefano Antonucci (* 1948), italienischer Schauspieler